Jianghai bezeichnet:

 Jianghai (江海区), Stadtbezirk von Jiangmen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jianghai (Haizhu) (江海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jianghai (Liangxi) (江海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Liangxi in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Jianghai (Zhenxing) (江海街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhenxing in der chinesischen Provinz Liaoning